Влади́мир Па́влович Белоу́сов () — советский футболист, нападающий. Мастер спорта СССР (1973).

Биография 
Участвовал в четырёх играх чемпионского сезона ворошиловградской «Зари». Позже стал основным нападающим команды. Играл в финалах Кубка СССР 1974 и 1975 годов. 3 матча (1 гол) в Кубке чемпионов 1973/1974.

Заканчивал карьеру вместе с вратарём «Зари» Михаилом Форкашом в клубе из города Нойштрелиц в третьей по силе лиге ГДР.

В последние годы жизни работал в тульской ДЮСШ «Арсенал». Отец виолончелиста Владислава Белоусова.

С 2012 года в Туле проходит юношеский турнир памяти Белоусова.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте footbook.ru

Футболисты СССР
Игроки ФК «Арсенал» Тула
Игроки ФК «Заря» Луганск
Игроки ФК ТШГ Нойштрелиц
Мастера спорта СССР
Футбольные тренеры СССР
Тренеры ФК «Химик» Новомосковск